Футбольная лига Англии 1895/1896 () — 8-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 16 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона во второй раз в своей истории стал клуб «Астон Вилла». Второй дивизион выиграл «Ливерпуль».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Тестовые матчи 
Тестовые матчи представляли собой плей-офф за право остаться в Первом дивизионе либо выйти из Второго дивизиона в Первый. В них встречались команды, занявшие 15-е и 16-е место в Первом дивизионе и 1-е и 2-е место во в Втором дивизионе. Если побеждала команда из Первого дивизиона, то она сохраняла за собой место в высшей лиге, а если побеждала команда из Второго дивизиона, то она рассматривалась как кандидат на вступление в Первый дивизион.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Ссылки 
 Футбольная лига 1895/96 на сайте RSSSF.com

1895
Футбол в Англии в сезоне 1895/1896